Фонд сохранения церквей (первоначально Фонд излишних церквей) — благотворительная организация для сохранения и защиты находящихся под угрозой исчезновения церковных зданий, которые более не используются Церковью Англии для богослужения. Фонд основан в 1968 году.

В Юго-Западной Англии Фонд сохраняет 62 церкви в графствах Бристоль, Уилтшир, Сомерсет, Дорсет, Девон и Корнуолл. Большинство — деревенские церкви, в том числе церковь святого Эгидия в Имбере (Уилтшир), откуда всё гражданское население было выселено в 1943 году для устройства полигона для подготовки американских войск к высадке в континентальную Европу, и с тех пор доступ гражданских лиц к церкви возможен только 9 дней в году. Некоторые церкви находятся в густонаселённых местностях, как, например, св. Мартина в Эксетере и Иоанна Крестителя в Бристоле. Многие церкви построены на очень древних центрах христианского богослужения. Старейшим зданием является старая церковь святого Николая в Апхилле, которая лишена крыши, но время от времени используется для богослужения. Самый молодой памятник — церковь святой Марии в Южном Тидуорте, построенная в 1878 году. Некоторые церкви частично руинированы, например, св. Марии в Уилтоне (Уилтшир), но многие сохранили и интерьеры многовековой древности. В некоторых церквях проходят службы по англиканскому обряду, другие используются иными конфессиями, третьи секуляризированы. Церковь Томаса Бекета в Пенсфорде переделана в частный дом, и под опекой Фонда находится только башня. Церковь святого Павла в Бристоле осталась освящена, но используется для представлений и занятий школы цирковых артистов.

Классификация

Список церквей

См. также 
 Список церквей в Английском Мидлендсе, сохранённых Фондом сохранения церквей
 Список церквей в Северной Англии, сохранённых Фондом сохранения церквей
 Список церквей в Восточной Англии, сохранённых Фондом сохранения церквей
 Список церквей в Юго-Восточной Англии, сохранённых Фондом сохранения церквей

Примечания

Источники 

Списки храмов Великобритании